Příjmení Jurčík nosí více významných osobností:

 Jiří Jurčík (* 1963) – československý fotbalista, brankář
 Petr Jurčík (* 1987) – v letech 2014–2016 místopředseda Mladých křesťanských demokratů
 Vladislav Jurčík (1927–1999) – český a československý politik